Agnieszka wrocławska – córka Henryka I Brodatego
 Agnieszka wrocławska – córka Henryka II Pobożnego, ksieni cysterek trzebnickich